Álfok – természetfeletti lények a skandináv mitológiában
 Extrém alacsony frekvencia – olyan elektromágneses sugárzás, aminek frekvenciája 3 Hz-től 20 Hz-ig tart
 Mi a manó (film) – eredeti cím: Elf, fsz. Will Ferrell
 European League of Football (ELF) – európai amerikaifutball-liga